Welsh Open 2021 – dziesiąty rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2020/2021. Rozgrywany był w dniach 15 – 21 lutego 2021 roku w Celtic Manor Resort w Newport (Walia). Tytułu mistrzowskiego bronił Anglik, Shaun Murphy, który przegrał w ćwierćfinale ze Stephenem Maguire’em 4–5. Turniej wygrał reprezentant Irlandii Północnej Jordan Brown, pokonując w finale Anglika Ronnie’ego O’Sullivana 9–8.

Nagrody 
 Zwycięzca: £70 000
 II miejsce: £30 000
 Półfinalista: £20 000
 Ćwierćfinalista: £10 000
 Ostatnia 16: £7 500
 Ostatnia 32: £4 000
 Ostatnia 64: £3 000
 Najwyższy break: £5 000
 Łączna suma nagród: £405 000

Drabinka turniejowa

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Finały

Finał

Brejki stupunktowe turnieju 
Na podstawie:
 143  Zhao Xintong
 141  Ryan Day
 138, 135, 122, 121, 119, 102  Ronnie O’Sullivan
 138, 124, 107, 101  Barry Hawkins
 135, 113, 107, 105  Jordan Brown
 134, 131, 128, 109  Mark Selby
 134, 123, 101  Scott Donaldson
 134  Alexander Ursenbacher
 133, 119, 107, 103  Shaun Murphy
 133, 105, 105, 104, 100  Stephen Maguire
 133  Matthew Selt
 132, 126, 123, 118, 101  Zhou Yuelong
 130, 124, 101  John Higgins
 130, 106  Graeme Dott
 130  Billy Joe Castle
 128  Martin Gould
 127, 114, 113, 104  Yan Bingtao
 124  Stuart Bingham
 121  Joe O’Connor

 121  Xiao Guodong
 120  Jack Lisowski
 120  Thepchaiya Un-Nooh
 117  Judd Trump
 114, 101  Anthony McGill
 114  Si Jiahui
 113  Fraser Patrick
 110  Pang Junxu
 109  Hossein Vafaei
 107  Soheil Vahedi
 106  Igor Figueiredo
 106  Ricky Walden
 103  Allister Carter
 103  Kyren Wilson
 102  Andrew Higginson
 102  Ding Junhui
 101, 101  David Gilbert
 100  Jamie Jones
 100  Lei Peifan

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 wst.tv

Welsh Open
Sport w Newport
2021 w snookerze
2021 w Walii